
Molekulska formula -{C9H18}- se može odnositi na:

 Ciklononan
 Nonen